Die Boxkämpfe im Mittelgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden vom 19. September bis 1. Oktober in der Jamsil Studenten Sporthalle statt.

Ergebnisse

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale und Finale

Endstand

Weblinks 

 

Mittelgewicht